Kossakowski steht für:
 Kossakowski (Adelsgeschlecht), polnisch-litauisches Adelsgeschlecht

Kossakowski ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Kossakowski (1928–2017), deutscher Psychologe
 Andrzej Kossakowski (1938–2021), polnischer mathematischer Physiker
 Dominink Kossakowski (1711–1743), litauischer Politiker
 Grzegorz Kossakowski (* 1991), polnischer Bobfahrer

 Simon Kossakowski (1741–1794), litauischer Adliger, Generalleutnant im Dienste des zaristischen Russlands
 Tadeusz Kossakowski (1888–1965), polnischer Ingenieur